Calle Alcalde Sainz de Baranda - straat in Madrid
 Sainz de Baranda (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat